

Антіго — місто, штат Вісконсин
 Антіго — місто, штат Вісконсин